Die Al Habtoor Tennis Challenge 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 10. bis 15. Dezember 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Dubai